Collen est un nom de famille porté par :
 Henri Collen (1876-1924), acteur français.
 Henry Collen (1797-1879), portraitiste miniaturiste et photographe anglais
 Lindsey Collen (née en 1948), femme de lettres mauricienne.
 Nikki Collen, joueuse puis entraîneuse de basket-ball américaine
 Phil Collen (né en 1957), guitariste anglais de rock.
 Pieter Collen (né en 1980), footballeur belge.

Homonymie de patronyme